Чайковски може да се отнася за:
 Борис Чайковски (1925 – 1996) – руски композитор
 Михаил Чайковски (Садък паша) (1804 – 1886) – полско-украински политически деец и писател
 Пьотър Чайковски (1840 – 1893) – руски композитор
 Джим Чайковски (с псевд. Джеймс Ролинс, р. 1961) – американски писател
 Ейдриън Чайковски (р.1972) – английски писател
 Чайковски – град в Русия, Пермски край